Greene kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Greene (Iowa)
Greene (New York)

Greene is ook een persoonsnaam, zie Graham Greene